Hyndman peut faire référence à :

Patronymes  
 Rob Hyndman (né en 1967), statisticien australien.
 James Hyndman (1962-), acteur canadien.
 Karine Gonthier-Hyndman (1984-), actrice-comédienne québécoise.
 F. Walter Hyndman, homme politique canadien.
 Henry Hyndman (1842-1921), écrivain et homme politique britannique.
 Schellas Hyndman (1951-), joueur américain de soccer devenu entraîneur.
 Emerson Hyndman (1996-), joueur américain de football.

Toponymes 
 Hyndman (Pennsylvanie), borough de Pennsylvanie, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Hindman, ville du Kentucky, aux États-Unis.